Личко — славянская фамилия.
 Личко, Андрей Евгеньевич (1926—1994) — советский психиатр, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук.
 Личко, Василий Григорьевич (1922—2001) — лётчик-инструктор времён Великой отечественной войны, директор совхоза «Южный», Герой Социалистического Труда.